North Carolina kan syfta på:

North Carolina – delstat i USA
Provinsen North Carolina – brittisk besittning åren 1729-1776
University of North Carolina – det statliga universitetssystemet i delstaten North Carolina, där Chapel Hill-campus är den äldsta
 North Carolina State University –  ett universitet i Raleigh i delstaten North Carolina
 NC State Wolfpack – en idrottsförening tillhörande North Carolina State University
University of North Carolina at Chapel Hill – även kallat (tekniskt felaktigt)  "University of North Carolina"
North Carolina Tar Heels – ovannämnda universitets idrottsprogram
 – ett amerikanskt linjeskepp
 – en amerikansk ubåt sjösatt 2007